25-й конгресс Германского шахматного союза состоялся в 1927 году в Магдебурге. В турнире участвовали 13 немецких шахматистов и австриец Рудольф Шпильман. Он и занял первое место в острой конкуренции с Е. Д. Боголюбовым. Неожиданностью стало хорошее выступление ветерана В. Гольцгаузена и П. Листа.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Германии
1927 год в шахматах
Спортивные соревнования в Магдебурге